У́гличская у́лица — улица в различных населённых пунктах России, названная в честь города Углича.

 Угличская улица — улица в Москве.
 Угличская улица — улица в Самаре.
 Угличская улица — улица в Ярославле.
 Угличская улица — прежнее название улицы Кирова и улицы Свободы в Ярославле